

Persone 

 Aleksandr Danilovič Menšikov – generale e statista russo
 Aleksandr Sergeevič Menšikov – ammiraglio e diplomatico russo
 Michail Osipovič Menšikov – scrittore russo
 Oleg Evgen'evič Menšikov – attore, regista, produttore teatrale e musicista russo

Altro 

 Palazzo Menšikov – palazzo di San Pietroburgo
 3889 Menshikov – asteroide della fascia principale
 Menshikovite – minerale

fi:Aleksandr Menšikov